INP se poate referi la:

Institutul Național al Patrimoniului – instituție guvernamentală din România
Inspectoratul Național de Patrulare – organ guvernamental din cadrul Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova

Dezambiguizare